Сола́но () — фамилия и топоним испанского происхождения.

Фамилия 
 Солано, Вилебальдо (1916—2010) — испанский журналист и марксист, участник французского Сопротивления.
 Солано, Нольберто (род. 1974) — перуанский футболист.
  (1888—1975) — американская писательница, поэтесса и журналистка.
 Солано, Франциск (1549—1610) — испанский францисканский монах, миссионер, католический святой.
 Солано, Хоакин (1913—2003) — мексиканский военный, призёр Олимпийских игр в конном спорте.
 Гомес Солано, Уладислао (1909—2005) — коста-риканский политик, и. о. министра иностранных дел Коста-Рики (1955).

Топоним 
  — муниципалитет в департаменте Какета в Колумбии.
 Солано — округ на северо-западе центральной части штата Калифорния в США.
  — муниципалитет в провинции Нуэва-Виская на Филиппинах.
 Сан-Франсиско-Солано — город в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине, часть Буэнос-Айреской агломерации.

Народы 
  — индейский народ на юге Техаса в США.
 Солано — изолированный язык народа солано.

Другое 
 «Солано» — американский деревянный паром.

См. также 
 Солан
 Солана
 Соланин
 Solanum — латинское название паслёна.